Dodart est un patronyme français.

Étymologie 
Dodart, comme Dodard et Douard, sont des noms d'étymologie germanique qui procèdent du nom . De ead, félicité et ward, wardan, garder. Qui reste heureux.

Patronyme 
La famille Dodart est une vieille famille française dont le nom de famille est porté notamment par :

Denis Dodart (1634-1707) : médecin, Premier botaniste de l'Académie royale des sciences, auteur des Mémoires pour servir à l'Histoire des plantes, 1676 ;
Claude-Jean-Baptiste Dodart (1664-1730) : Premier médecin du roi Louis XV pendant la Régence, fils du précédent ;
 Denis Dodart le Jeune (1698-1775) : conseiller d’État et du Parlement de Paris, intendant du Berry, fils du précédent ;

Taxonomie 

Le genre Dodartia et plusieurs espèces de plantes ont été nommés en hommage à Denis Dodart :
 Trifolium blesense, Trèfle de Dodart
 Urtica artovirens, Ortie de Dodart
 Limonium dodartii, Statice de Dodart

 Dodartia atro-coerulea
 Dodartia fragilis
 Dodartia indica
 Dodartia linaria
 Dodartia orientalis
 Dodartia virgata

Toponymie 
 rue Denys Dodart, rue à Bourges, Cher. Denis Dodart (1698-1775) est d'intendant du Berry de 1728 à 1767 ;
 place Jacqueline et Élie Dodart, place de la mairie à Bougneau, Charente-Maritime. Élie Dodart (1901-1956) est viticulteur en cognac, sergent-chef de la Résistance et est décoré de la Légion d'honneur en 1950 ;
 rue André Dodart, rue à Plachy-Buyon, Somme. André Dodart (1910-2005), est chef de bataillon de la Résistance, décoré commandeur de la Légion d’honneur en 2005.

Littérature 

 Maître Dodart, un notaire dans la pièce de théâtre Le Candidat, de Gustave Flaubert, 1873 - auteur par ailleurs d'Emma Bovary.

Notes et références 

Homonymie
Patronyme français
Homonymie de personnes
Homonymie de toponyme